Mieszko I van Polen (+992), hertog van de Polanen (963-992)
 Mieszko I van Teschen (+1315), hertog van Ratibor (1281-1290) en Teschen (1290-1315)